wietrznik – ptyś
 wietrznik – beza
 wietrznik (anemoskop) – urządzenie wskazujące kierunek wiejącego wiatru
 wietrznik – otwór wentylacyjny w pomieszczeniu
 Wietrznik – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej
 Wietrznik – skała na wzgórzu Wietrznik na Wyżynie Olkuskiej
 Wietrznik –  szczyt w Górach Bystrzyckich

Przypisy